Amerikai Egyesült Államok
 Hemlock (Indiana)
 Hemlock (Michigan)
 Hemlock (Fayette megye, Nyugat-Virginia)
 Hemlock (Jackson megye, Nyugat-Virginia)
 Hemlock (Ohio)
 Hemlock (Oregon)
 Hemlock (Wisconsin)
Egyéb
 Hemlock, amerikai heavy metal együttes
 Hemlock, az Emacs szövegszerkesztő változata